O Campeonato Mundial de Natação Paralímpica em Piscina Curta de 2009 foi disputado entre 28 de novembro e 5 de dezembro na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. As provas ocorreram no Parque Aquático Júlio Delamare.

Calendário

Países Participantes 
31 países participaram do evento:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Classificação Funcional 
A classificação funcional dos nadadores é um código composto por letras e números. A(s) letra(s) indica(m) o tipo de classificação e os números representam o grau de comprometimento:

 S: significa "swimming", "natação" em inglês, e é usada para os nados livre, costas e borboleta;
 SM: usada para as provas de quatro estilos. O "M" significa "medley";
 SB: usada para as provas de nado peito. O "B" significa "breaststroke", "nado peito" em inglês.
 1-10: usados por atletas com deficiência motora. Quanto menor o número, mais comprometida é a locomoção do atleta;
 11-13: usados por atletas com deficiência visual. Quanto menor o número, mais comprometida é a visão do atleta.

Eventos

Masculino

Feminino

Quadro de medalhas 
 País sede destacado.

Ligações externas